Quattro unità della United States Navy hanno portato il nome di USS Wyoming:

 USS Wyoming (1859) – sloop varato nel 1859 e radiato nel 1892.
 USS Wyoming (BM-10) – monitore della classe Arkansas, varato nel 1900 e radiato nel 1926.
 USS Wyoming (BB-32) – nave da battaglia della classe Wyoming, varata nel 1910 e radiata nel 1947.
 USS Wyoming (SSBN-742) – sottomarino lanciamissili balistici della classe Ohio, varato nel 1995 e ancora in servizio attivo.